Лев Ханинович Дацковский (род. 16 марта 1933 года в г. Черкассы, Украинской ССР) — выдающийся советский, российский инженер-изобретатель в области электротехники и электропривода.

В 1952 году Дацковский Л. Х. поступил в Московский Горный институт им И. В. Сталина (сейчас – Горный институт НИТУ «МИСиС») на горно-электромеханический факультет, который окончил в 1957 г. по специальности горный инженер-электромеханик.

С сентября 1957 года по январь 1961 года Дацковский Л. Х. работал в Сталинском наладочном управлении треста «Сталинпромавтоматика» («Донецкпромавтоматика») в должности инженера, старшего инженера, прораба.

С марта 1961 года по январь 1964 года работал старшим инженером, ведущим конструктором ВНИИЭлектромеханики.

С 1961 года по 1963 год учился Всесоюзном заочном энергетическом институте по специальности автоматизированный электропривод.
С января 1961 года Дацковский Л. Х. работает во ВНИИЭлектропривод в должности ведущего конструктора, начальника лаборатории, заведующего лабораторией, заведующего отделом ВНИИЭлектропривод, а с 1996 года после преобразования ВНИИЭлектропривод в ОАО «Электропривод» работал в должности директора научно-производственного центра «Электротехнические комплексы».

В 1976 году Дацковский Л. Х. защитил кандидатскую диссертацию, ему присвоена степень «Кандидата технических наук» и учёное звание «Старшего научного сотрудника».

Дацковский Л. Х. является одним из ведущих мировых специалистов в области автоматизированного электропривод. При его участии выполнен ряд разработок тиристорных электроприводов для горнорудной, угольной, цементной и других отраслей промышленности. Под его руководством и при его непосредственном участии выполнены исследования новых перспективных типов электроприводов и работы по созданию комплексов электрооборудования для уникальных безредукторных электроприводов большой мощности.

Практическая ценность выполненных научных разработок заключается в реализации Основных положений по комплексной разработке электроприводов с непосредственными преобразователями частоты и методов синтеза систем автоматического регулирования при создании комплексов уникального электротехнического оборудования для безредукторных тихоходных электроприводов (главные приводы прокатных станов, шахтные подъемные машины, крупные рудоразмольные и цементные мельницы и др.)

Работы Дацковского Л. Х. получили промышленное использование при разработке и производстве тиристорных электроприводов с непосредственными преобразователями частоты на предприятиях электротехнической промышленности (Таллинский электротехнический завод, Тираспольский завод «Электромаш», ОАО «Электросила» и др.). С участием Дацковского Л. Х. разработаны и внедрены электроприводы шахтных подъемных машин безредукторных размольных агрегатов.

Дацковский Л. Х. выполнил большой объем работ по координации работ в области электроприводов переменного тока, а также по программам «Интерэлектро» и двухстороннего сотрудничества со странами СЭВ.

С 1996 г. коллективом научно-производственного центра «Электро-технические комплексы», директором которого являлся Дацковский Л. Х., выполнена разработка ряда объектов для шахты «Скалистая» ОАО "ГМК «Норильский Никель». Основное направление этих работ — создание на современном уровне с использованием последних достижений теории и практики электропривода силовой полупроводниковой техники и средств автоматизации электроприводов и комплексов оборудования для производственных механизмов поверхности новой шахты.

В 2004 под руководством Дацковского Л. Х. проведена модернизация электропривода прокатного стана 2х4,7 МВт для Волжского трубного завода.
В последнее время под руководством Дацковского Л. Х. проведен ряд проектов внедрения комплексов управления электропривода на крупных промышленных объектах:
— электропривод переменного тока для шахтных подъемных машин с использованием современных средств управления для объектов ОАО "ГМК «Норильский никель» (3 подъема) и ОАО «Уралкалий» (5 подъемов);
— модернизация систем управления и по загрузке-разгрузке шахтной подъемной машины на ОАО «Уралкалий».
По результатам работ Дацковским Л. Х. имеет 100 научных работ, в том числе им опубликовано более 40 статей, одна монография, им получено 22 авторских свидетельства, он награждён знаком «Изобретатель СССР». Дацковский Л. Х. неоднократно выступал с докладами на конференциях по проблемам автоматизированного электропривода (в Российской Федерации и за рубежом).
За период работы во ВНИИЭлектропривод за успехи в производственной и трудовой деятельности Дацковский Л. Х. неоднократно награждался Грамотами ВНИИЭлектропривод и Грамотой Совета Министров СССР, ему неоднократно были объявлены благодарности по ВНИИЭлектропривод и приказом Минэлектротехпрома.

В 1975 году награждён серебряной медалью ВДНХ за разработку системы электропривода на основе Непосредственного Преобразователя Частоты.

В 1976 году награждён знаком «Победитель социалистического соревнования 1975».

В 1982 году за продолжительную и безупречную работу во ВНИИЭлектропривод ему присвоено звание «Ветеран труда ВНИИЭлектропривод».

В 1983 году за долголетний добросовестный труд от имени Президиума Верховного Совета СССР он награждён медалью «Ветеран труда».

В 1997 году награждён медалью «В память 850-летия Москвы».

В 2001 году за разработку и внедрение частотнорегулируемого двухдвигательного синхронного электропривода мощностью 5000 кВт вентиляторной установки Дацковский Л. Х. награждён медалью «Лауреат ВВЦ».

В 2003 году Указом президента Российской Федерации ему присвоено Почетное звание «Заслуженный машиностроитель Российской Федерации».

В настоящее время Дацковский Л. Х. продолжает работать в области внедрения современных систем управления электропривода.

Изобретатели по алфавиту
Изобретатели СССР
Электротехники России
Выпускники Московского государственного горного университета